Shimabara pode referir-se a:

 Shimabara, cidade japonesa da província de Nagasaki.
 O bairro de Shimabara, local de entretenimento em Quioto, no Japão.

Desambiguação